організація, яку очолює директор
 підприємство
 список дирекцій залізниць України

Див. також 

 Директор
 Керівник
 Організація
 сторінки Вікіпедії, які починаються з «Дирекція»